Открытый чемпионат Ченнаи 2016 — 21-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в индийском городе Ченнаи, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2016 году турнир прошёл с 4 по 10 января.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Станислас Вавринка
 Парный турнир —  Лу Яньсюнь /  Джонатан Маррей

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал чемпион двух последних лет и № 4 в мире на тот момент Станислас Вавринка. Швейцарец и в этом году смог защитить свой титул, не проиграв по ходу турнира ни одного сета. Эта победа стала четвёртой для Вавринки на местном турнире (помимо трёх последних розыгрышей он побеждал в 2011 году). В финале его соперником стал № 8 посева Борна Чорич. В основном турнире приняли участие четыре представителя России, но не один из них не смог пройти дальше второго раунда.

В парном турнире победу одержали № 2 посева Оливер Марах и Фабрис Мартен. В финале они переиграли Остина Крайчека и Бенуа Пера. Прошлогодние чемпионы Лу Яньсюнь и Джонатан Маррей не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Станислас Вавринка обыграл  Борна Чорича со счётом 6-3, 7-5.
 Вавринка выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Чорич сыграл свой дебютный финал за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Станислас Вавринка
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=8
| RD1-team02= Борна Чорич
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3= 

}}

 Парный турнир 
  Оливер Марах /  Фабрис Мартен''' обыграли  Остина Крайчека /  Бенуа Пера со счётом 6-3, 7-5.
 Марах выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мартен выигрывает дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Ченнаи
 Мировой тур ATP 2016 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Индия
Теннис
Январь 2016 года
2016